Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1956 est simultanément, et pour la dernière fois, la  du championnat d'Europe et la  du championnat du monde de rink hockey, organisé à Porto au Portugal. À la suite de cette édition, la fréquence des championnats d'Europe passe d'annuelle à bisannuelle, en alternance avec les championnats du monde.

L'équipe du Portugal remporte ses sixièmes titres européen et mondial de rink hockey.

Participants 
Onze équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Notes et références

Liens externes 
 Résultats

1956
1956
Rink hockey
Rink hockey
Rink hockey, 1956
Rink hockey, 1956
Événement sportif à Porto
Sport au Portugal en 1956
Mai 1956
Sport en juin 1956
Rink hockey en 1956
Compétition internationale de rink hockey au Portugal